«Пергокрема» — итальянский футбольный клуб из города Крема, выступающий в Серии С1, третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Основан в 1932 году. Домашние матчи проводит на арене «Стадио Джузеппе Вольтини», вмещающем 4 100 зрителей. «Пергокрема» никогда в своей истории не поднималась в Серию А и Серию Б, лучшим достижением клуба в Серии С1 стало 11-е место в сезоне 2008/09. В настоящий момент клуб выступает в Серии D/Группа B под руководством Алессио Таккинарди — легенды «Ювентуса» и воспитанника клуба.

Текущий состав

Известные игроки 
  Массимо Брамбилла
  Фабио Казерта
  Аттилио Ломбардо
   (1996—1997)
  Алессио Таккинарди
  Дарио Убнер

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Италии
ФК «Пергокрема»